Boom Sport One a fost un canal de sport românesc care a fost disponibil numai prin intermediul DTH Boom TV.

Canalul avea drepturile de difuzare pentru:

UEFA Champions League
NBA
KHL
Liga Sagres

Boom Sport One a fost cumpărat de Romtelecom Dolce și redenumit în Dolce Sport.